Le tournoi de Stockholm 2011 s'est déroulé du 17 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Gaël Monfils remporte le tournoi en simple en battant Jarkko Nieminen en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi s'imposent en finale face à Marcelo Melo et Bruno Soares. Il s'agit pour chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2011
Sport en Suède en 2011
Tennis en octobre 2011